Уэйн Д. Эйр () — канадский военачальник, . Командующий Армией Канады (2019—2022).

Биография 
В 1988 году, после окончания офицерского училища, начал службу во 2-м батальоне Канадского полка лёгкой пехоты принцессы Патрисии, а в 2004 году стал командиром 3-го батальона этого полка.

В 2009 году Уэйн Эйр был назначен командиром . В 2012—2014 годах он был заместителем командующего операциями 18-го воздушно-десантного корпуса Армии США, в этом качестве посещал американские и канадские войска в Афганистане. В 2014 году стал командиром 3-й канадской дивизии и объединённой оперативной группы «Запад».

В мае 2018 года Эйр стал заместителем командующего  — первым неамериканцем в этой должности. В июне 2019 года он вернулся в Канаду, где получил пост главы Командования по подбору личного состава ().

20 августа 2019 года генерал-лейтенант Уэйн Эйр вступил в должность Командующего Армией Канады.

Награды 
 
 
 орден «Легион почёта» степени офицера

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Генералы Канады
Командующие Армией Канады